Vierville (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Vierville (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym